HMS Theseus — название трёх кораблей Королевского флота Великобритании; дано в честь героя греческих мифов Тесея.

* HMS Theseus (1786) — 74-пушечный корабль 3 ранга. Спущен на воду в 1786 году. Участвовал в сражении при Абукире и в бою на Баскском рейде. Разобран в Чатеме в 1816 году.
 HMS Theseus (1892) — бронепалубный крейсер типа «Эдгар». Спущен в 1892 году. Участвовал в Первой мировой войне. Отправлен на слом в 1921 году.
 HMS Theseus (R64) — лёгкий авианосец типа «Колоссус». Спущен на воду в 1944 году. Участвовал в Корейской войне. Отправлен на слом в 1962 году.